Ahrbach ist ein  geographischer Name:

Gewässer:
 Ahrbach (Gelbach), linker Zufluss des Gelbachs nach Wirzenborn, Stadt Montabaur, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Ahrbach (Rhein), auf dem Unterlauf auch Mühlenbach, linker Zufluss des Mittelrheins bei Rhens, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Ort:
 Ahrbach (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Aarbach
 Ahr
 Ahrenbach
 Arbach